Флаг И́дринского сельсовета является официальным символом Идринского сельсовета Идринского муниципального района Красноярского края Российской Федерации.

Флаг учреждён 28 января 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 6019.

Флаг Идринского сельсовета отражает исторические, культурные, социально- экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с голубой полосой вдоль нижнего края (шириной в ? полотнища), с изображением фигур герба: жёлтого мельничного колеса и стоящего на нём жёлтого токующего глухаря, колесо лежит поверх полосы».

Обоснование символики 
Флаг Идринского сельсовета, разработанный на основе его герба, языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Идринский сельсовет расположен в котловине между гор, в пойме реки Сыда. Село Идринское было основано в 1736 году при впадении реки Идры в реку Сыда.

Расположенное в центре сельскохозяйственной зоны Красноярского края Идринское быстро развивалось, распахивались поля под зерновые культуры, очищались места под пастбища и луга. Обилие мастеров различных профилей: кузнецов, столяров, бондарей, шорников и многих других определило развитие Идринской экономики. Одними из первых здесь были построены водяные мельницы, позволившие прямо на месте молоть муку из зерна, выращенного местными хлеборобами.

Мельничное колесо на флаге сельсовета символизирует не только особенности производства, но и аллегорически показывает богатство края, его промышленный потенциал.

Мельничное колесо, изображённое поверх голубой полосы, подчёркивает важность рек, по берегам которых располагались не только мельницы, но и многие другие промышленные предприятия.

Мельничное колесо — традиционный символ трудолюбия, движения вперёд, постоянства, развития.

Глухарь уже на протяжении многих лет считается символом Идринской земли, подчёркивая изобильность сибирской природы, живописность мест, окружающих населённые пункты.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, интеллекта.

Красный цвет — символ труда, мужества, силы, красоты, праздника.

Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений, цвет бескрайнего неба и водных просторов.

Примечания 

Флаги с изображением колеса
Флаги с изображением глухаря